Messern steht für:
 ein Form der Holzbearbeitung zur Herstellung von Furnieren, siehe Furnier  #Messerfurnier
 Messern (Gemeinde Irnfritz-Messern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich